Медведное — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Медведное — деревня в Ельском районе Гомельской области.

Россия 
 Медведное — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.